The World Is Yours,  album du rappeur Scarface sorti en 1993 ;
 The World Is Yours, chanson du rappeur Nas sortie en 1994 ;
 The Wörld Is Yours, album du groupe Motörhead sorti en 2010.